Сент Бернард има више значења:
 Округ Сент Бернард (Луизијана)
 Сент Бернард (Охајо)